Octococcus salsolicola  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Octococcus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae).

Распространение 
Африка: Египет (North of Mersa Halaib, побережье Красного моря).

Описание 

Питаются соками таких растений, как солянка Salsola foetida (Amaranthaceae). 
Вид был впервые описан в 1935 году энтомологами Х. Приснером и Х. Хосни (Priesner, H. Hosny, M.).
Таксон  включён в состав рода  вместе с видами  (ЮАР),  (ЮАР),  (ЮАР). Видовое название  происходит от родового имени растения-хозяина (Salsola), на котором происходит развитие червецов.

См. также 
 Andaspis formicarum
 Acantholecanium haloxyloni

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1935 году
Насекомые Африки
Эндемики Египта